EGP steht als Abkürzung für:
 Ägyptisches Pfund, die Währung von Ägypten
 EGP-Reaktor, sowjetischer Kernreaktortyp
 Eisenbahngesellschaft Potsdam, ein Unternehmen in Brandenburg
 Erikson-Goldthorpe-Portocarero-Klassen – EGP-Klassen, ein in der Soziologie verwendetes Klassenschema
 Europäische Grüne Partei, vormals Europäische Föderation Grüner Parteien (EFGP)
 Exterior-Gateway-Protokoll, ein Protokoll für den Datenaustausch in Computernetzwerken

EGP